

Biografia

Carriera
Nata in Ohio da genitori lettoni ebrei emigrati negli Stati Uniti per evitare la persecuzione nazista, si trasferirono poco dopo a San Francisco, dove Rosma visse fino ai 18 anni, per poi trasferirsi a Venice, California, dove venne notata da Bob Ellison e John Kirk, due famosi fotografi nell'ambiente della fotografia erotico-pornografica. Posò per numerosi servizi (con e, più frequentemente, senza veli) in numerose riviste per adulti (la prima apparizione accertata è nel numero del febbraio 1974 di The Swinger) e recitò piccole parti in numerosi film locali sotto vari pseudonimi, tra cui i più noti "Melody O'Hare", "Roberta Weaver", "Mooschi" e "Roberta Pedon", quest'ultimo divenuto presto il suo nome definitivo; lo cambiò solo una volta, per il numero di febbraio 1975 della rivista Nymphet, in cui veniva approfondito il suo passato da ebrea. Grazie alla giovane età e ad un seno molto grande, fu molto richiesta nel corso degli anni settanta da molte riviste per adulti (specie quelle dedicate ad un pubblico con un feticismo per i seni enormi).

Nel 1974 partecipò alle audizioni per il ruolo di protagonista nel film di Daniel Petrie Buster and Billie al fianco di Jan-Michael Vincent, ma non ottenne la parte, che andò à Pamela Sue Martin. L'anno successivo prese parte al film sexploitation Carnal Madness (uscito in Italia come Tre matti in un collegio femminile), richiesta per la sua figura giovanile e per il suo enorme seno, insieme ad un'altra "maggiorata" dell'Europa dell'est, Nika Movenka.

Declino e morte
La Pedon soffriva di gravi problemi di tossicodipendenza, che con gli anni la condussero a soffrire di depressione cronica e di bulimia e la portarono a prostituirsi. Nel settembre 1975 fu arrestata a San Francisco proprio con questa accusa, insieme a quella di possesso di droga. Alla sua liberazione, quando la sua condizione divenne nota al pubblico, fu ostracizzata da molti dei suoi precedenti datori di lavoro. Senza casa e con violente crisi di astinenza, morì di overdose ad Oakland il 30 luglio 1982, a soli 28 anni.

Nel libro The History of Men's Magazines Vol. 5 di Dian Hanson (pubblicato il 1º novembre 2005) un'ampia sezione è dedicata a lei, nella quale viene inserita tra le cinque modelle con più copertine tra il 1968 e il 1980.

Vita privata
Avendo avuto una vita breve e turbolenta, la Pedon non ha mai avuto relazioni sentimentali durature, e non si è mai sposata. È stata però legata ad alcuni personaggi di rilievo, tra cui l'attore James Daly (noto per la partecipazione al film Il pianeta delle scimmie, morto improvvisamente il 3 luglio 1978) e lo scrittore Gustav Hasford (autore di Nato per uccidere, da cui verrà successivamente tratto il film Full Metal Jacket).

Filmografia
Tre matti in un collegio femminile (1975)
Big Bust Superstars (1983)
Big Bust Babes (1984)
Reel Classics No. 1: Volume #14 (1989)
Big Tit Super Stars of the 70's: Big Bust Babes 3 (2004)
Top Ten Natural Busty Porn Stars of All Time (2005)

Collegamenti esterni
 

Morti per overdose